Чехович — українське, польське () прізвище.

Відомі носії:
 Чехович Венедикт Павлович (1804, Волинська губернія — 1862, Київ) — богослов, археограф, архівознавець, редактор.
 Чехович Костянтин (1896–1987) — доктор філософії, філолог-славіст родом із Перемишля.
 Чехович Костянтин (1847–1915) — український церковний і громадський діяч у Перемишлі.
 Чехович Мартин — автор соцініянського перекладу Нового Завіту
 Чехович Олександр Олександрович (1870, Кам'янець-Подільський — ?) — український військовий юрист, генерал-хорунжий (з 1920).
 Чехович Мирон Титович (1894—1969) — науковий співробітник Харківського Науково-дослідного інституту радбудівництва і права, жертва сталінських репресій.
 Чехович Софія Володимирівна (1897–1971) — мистецтвознавець і мистецький критик.
 Чехович Шимон (1689—1775) — польський художник.
 Чехович Юзеф (1903–1939) — польський поет-авангардист.

Українські прізвища
Польські прізвища